Астрабад — русское название города Горган до 1937 года.

Корабли
 «Астрабад» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Астрабад» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки.
 «Астрабад» — пароход Каспийской флотилии России 1835 года постройки.
 «Астрабад» — пароход Каспийской флотилии России 1845 года постройки.

См. также
 Астрабадский залив